Lik može značiti:

 Izmišljeni lik - osoba ili svjesni entitet koji ne postoji u zbilji, ali zamišlja se da postoji u izmaštanom djelu.
 Geometrijski lik - matematički pojam
 Lik (rijeka) drevno ime za rijeku Manič
 Lik (brat Niktejev), iz grčke mitologije